Die Abkürzung Unia oder UNIA steht für:
Unia, eine branchenübergreifende Schweizer Gewerkschaft
Universal Negro Improvement Association, eine panafrikanistische Organisation
Unia (Institution), Zentrum für Chancengleichheit und Kampf gegen Rassismus (Belgien)

UNIA